

Sport e fitness
 Crunch – esercizio per i muscoli addominali

Musica 
 Crunch – album dei Cry Wolf del 1990
 Crunch – album degli Impellitteri del 2000
 Crunch – gruppo musicale britannico

Altro 
 Crunch Bandicoot – personaggio dei videogiochi della serie Crash Bandicoot